

Patronyme 

 Alejandro Hales (1923-2001), homme politique chilien ;
 Alex Hales (né en 1989), joueur de cricket anglais ;
 Alexandre de Hales (1180-1245), philosophe et théologien scolastique anglais ;
  ;
 Derek Hales (né en 1951), joueur de football anglais ;
 E. E. Y. Hales (1908-1986), historien anglais ;
 James Hales (c. 1500-1554), juge anglais ;
 John Hales (1584-1656), clerc, écrivain et théologien anglais ;
 John Hales Calcraft (1796-1880), homme politique britannique whig, puis conservateur ;
  ;
 R. Stanton Hales (né en 1942), mathématicien et éducateur anglais ;
 Samuel Hales (1615-1693), pionnier fondateur de Hartford et Norwalk, Connecticut ;
 Stephen Hales (1677-1761), physiologiste, chimiste et inventeur britannique ;
  ;
 William Hales Hingston (1829-1907), médecin, homme politique et banquier canadien.

Personnalité désignée par ce nom 
Hales peut désigner :
 Hales (376-375 av. J.-C.), roi triballe.

Toponyme

Hales Grove, localité située dans le comté de Mendocino, en Californie ;

Haleş, village de Tisău ;

Hales, village du Norfolk ;
 Hales, village du Staffordshire.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Homonymie de toponyme